Austria  startuje na zimowych IO od 1924 roku. Najwięcej medali zdobyła w roku 2006.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Liczba medali

Bibliografia 
 

!